Колліу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Монпельє, 25 км на південний схід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті рахува́лися 1394 оподатковані домогосподарства, в яких проживали 2690,5 мешканці, медіана доходів становила  євро на одну особу.

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Колліур 
 місто Колліур 
 Колліур на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Колліур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї